

Джерела
Картліс Цховреба, Life of the Georgian kings, royal annals
Навернення Грузії, The Chronicle, royal annals
Грузинська радянська енциклопедія, 1986
Броссе Марій Іванович, History of Georgia from Antiquity to the XIX century, Volume 1-7, Saint-Petersburg, 1848–58
Cyril Toumanoff, The dynasties of Christian Caucasus from Antiquity to the XIX century: Genealogical and chronological tables, Rome, 1990

Фарнавазіди
Хосровіди